Софија Шарлота Хановерска () била је краљица Пруске.

Биографија 
Рођена је 1668, у Бад Ибургу. Била је једина ћерка изборника Ернста Августа и Софије Палатинске. Првих пет година живота је провела с родитељима у провинцијској палати у Бад Ибургу, а 1673. преселила се у замак у Оснабрику. Дана 8. октобра 1684. удала се за Фридриха I од Пруске. Пошто је његов отац 1688. умро, Фридрих је 1701. постао кнежевни изборник, и тиме је Софија добила титулу пруске краљице. Овај брак је из политичких разлога био неуспешан. Сматрала се великим интелектуалцем, говорила је енглески, француски, италијански, а одлично је играла на чембалу. Умрла је 1705, у Хановеру, кад је била у посети својој мајци, а сахрањена је у Берлинској катедрали. У њеном родном граду је по њој названо језеро Шарлотенс, а 1957. по њој је названа гимназија.

Породично стабло

Литература 
-{
 MacDonald Ross, George, 1999, "Leibniz and Sophie-Charlotte" in Herz, S., Vogtherr, C.M., Windt, F., eds., Sophie Charlotte und ihr Schloß. München: Prestel: 95–105. English translation.
 Stiftung Preußische Schlösser und Gärten in Berlin-Brandenburg (Hrsg.in): Sophie Charlotte und ihr Schloss, München, London. 
 Clemens Götze: Das "musische Preußen" Sophie Charlottes. Kunst und Politik am Hof der ersten Königin in Preußen. Grin 2008.
 Karin Feuerstein-Prasser: Die preußischen Königinnen. Piper 2005.
 Renate Feyl: "Aussicht auf bleibende Helle. Die Königin und der Philosoph." Kipenheuer & Witsch 2006.
 Otto Krauske: Sophie Charlotte. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 34, Duncker & Humblot, Leipzig 1892, S. 676–684.
}-

Спољашње везе 

Рођени 1668.
Умрли 1705.
Краљеви Пруске
Династија Хановер